H.J.Swart se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Haring Johannes Swart
 Haring `Harry' Johannes Swart